Изабе́ль А́нна Мадле́н Юппе́р (; род. 16 марта 1953, Париж, Франция) — французская актриса театра, кино и телевидения. С момента своего актёрского дебюта в телефильме «» в 1971 году, Изабель Юппер снялась в более чем 110 фильмах и телевизионных постановках. В 1978 году она получила премию BAFTA в номинации «Лучшая актриса, дебютирующая в главной роли», за фильм «Кружевница» (1977). Считается одной из наиболее признанных актрис французского кино.

Также актриса является обладательницей двух премий «Сезар» (с 16-ю номинациями). Свою первую номинацию на эту премию она получила в 1976 году за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «» (1975), в номинации «Лучшая женская роль» она стала обладательницей этой премии в 1996 году за роль Жанны в фильме «Церемония» (1995) и в 2017 году за роль Мишель Леблан в фильме «Она» (2016). Фильм «Она» (2016) также принёс Изабель Юппер премию «Золотой глобус», премию «Независимый дух» и номинацию на премию «Оскар» в 2017 году. Среди других её достижений — восемь номинаций на премию «» (с одной победой), и семь номинаций на премию «Люмьер» (с пятью победами).

Юппер — призёр трёх из четырёх самых престижных кинофестивалей мира: Каннского (дважды), Берлинского и Венецианского (дважды). Её самые известные работы во Франции — фильмы «Вальсирующие» (1974), «Лулу» (1980), «Церемония» (1995), «Пианистка» (2001), «8 женщин» (2002), «» (2005), «Любовь» (2012) и «Она» (2016). Актриса также работала в Италии, России, Центральной Европе и на азиатском континенте. Среди международных фильмов её самые плодотворные работы: «Врата рая» (1980), «Взломщики сердец» (2004), «Исчезновение Элеанор Ригби» (2014) и «Громче, чем бомбы» (2015).

Помимо достижений в кино и на телевидении, у актрисы имеется ряд государственных наград и званий, в их числе: офицер орденов Почётного легиона (2009, кавалер с 1999 года) и Национального ордена «За заслуги» (2005 г., кавалер с 1994 года). В 2016 году на фестивале «Послание к человеку», Изабель Юппер была награждена специальным призом, за заслуги в мировом кинематографе.

Ранние годы и образование 
Изабель Юппер родилась в 16-м округе Парижа. Её имя при рождении — Изабель Анна Мадлен Юппер. Мать актрисы Анник Юппер (урождённая Бо) — преподаватель английского языка, а отец Раймон Юппер — производитель сейфов. У Изабель есть три старшие сестры и старший брат. Отец актрисы был евреем, он скрывал своё происхождение во время Второй мировой войны. Мать Юппер воспитывала её в католической вере.

С одобрения матери Изабель начала изучать актёрское мастерство в молодом возрасте и стала подростковой звездой в Париже. Позже она посетила Версальскую консерваторию, где получила специальный приз за свою начинающуюся актёрскую работу. Изабель Юппер также является выпускницей славянского отделения Парижского университета и Высшей национальной консерватории драматического искусства в Париже.

Карьера 
Изабель Юппер начала свою актёрскую карьеру в 1971 году с небольшой роли в телефильме «», год спустя состоялся её кинодебют в фильме Нины Компанеец «» (Faustine et le bel été), в том же году она сыграла сестру главной героини в фильме Клода Соте, «Сезар и Розали» (César et Rosalie). По словам Юппер, большое влияние на неё оказали советские фильмы — после просмотра фильма «Летят журавли» (1957) она решила стать актрисой.

В начале 1970-х годов Юппер играла роли девушек-подростков, в том числе в картинах «» (1972) (Le Bar de la fourche) и «Вальсирующие» (1974) Бертрана Блие. Важным этапом её актёрской карьеры стал снятый в том же году остросоциальный фильм Ива Буассе «Дюпон Лажуа» (в советском прокате — «Это случилось в праздник»).

После работы в фильме «Сезар и Розали» Изабель Юппер начала брать уроки актёрского мастерства, и в следующей картине, «» (1975) (Aloise) режиссёра , выступила уже как профессиональная актриса. В следующем году она сыграла роль девушки, заболевшей раком, в фильме «» (1976) (Docteur Françoise Gailland).

Первая большая роль Юппер была в фильме Бертрана Тавернье «Судья и убийца» (1975), в котором её партнёрами стали такие звёзды, как Филипп Нуаре и Мишель Галабрю. Её героиня — простолюдинка, возлюбленная следователя Руссо, активная участница профсоюзного движения во Франции рубежа XIX—XX веков, сочетала в себе хрупкую женственность и мужское бесстрашие.

В конце 1970-х годов Изабель Юппер познакомилась с Клодом Шабролем, который пригласил её в свой фильм «Виолетта Нозьер» (1978), в котором она сыграла реального персонажа — женщину, отравившую в 1930-х годах собственного отца. Впоследствии Юппер работала с Шабролем ещё над четырьмя картинами: «Женское дело» (1988; приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале), «Мадам Бовари» (1991; приз за лучшую женскую роль на Московском МКФ), «Церемония» (1995; премия «Сезар» и Приз Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль) и «Ставки сделаны» (1997). Экранизация романа Гюстава Флобера, «Мадам Бовари» (1991), была задумана Клодом Шабролем специально для актрисы.

Одна из наиболее значимых работ актрисы — роль Жанны в фильме Клода Шаброля «Церемония» (1995), в котором её партнёршей по фильму стала актриса Сандрин Боннер. В основе сюжета — история двух женщин Софи и Жанны, ненавидящих своих богатых врагов, которым больше повезло в жизни, и вскоре они решают убить работодателей Софи. За свою роль Изабель Юппер была удостоена премии «Сезар» за «Лучшую женскую роль», премии «Люмьер» как «Лучшая актриса», а также (совместно с Сандрин Боннер) получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль (Венецианский кинофестиваль).

Изабель Юппер считается актрисой противоречий, она часто играет загадочных, замкнутых и роковых женщин. Такова её Альфонсина Плесси в фильме Мауро Болоньини «Подлинная история дамы с камелиями» (1981), снятом по роману Александра Дюма-сына. В 1980 году Юппер сыграла одну из самых удачных ролей в фильме Марты Месарош «» (в советском прокате — «Вторая жена»).

Юппер работает в основном с режиссёрами французского и европейского «авторского кино» (Вернер Шрётер, Серж Бозон), авангардными театральными режиссёрами (Роберт Уилсон) и почти не появляется в фильмах развлекательных массовых жанров. Её дебют в американском кино состоялся в 1980 году в фильме Майкла Чимино «Врата рая» (1980). Фильм получил отрицательные отзывы критиков и вскоре его ждал кассовый провал, однако несколько десятилетий спустя он был переоценён, причём некоторые критики посчитали, что «это шедевр, который не заметили».

Актриса также снялась у Бертрана Тавернье в фильме «» (1977) (Des enfants gâtés) и «Безупречная репутация» (1981), играла у Бертрана Блие в фильме «Вальсирующие» (1974) и «» (1983), работала с Жаном-Люком Годаром в фильмах «» (1980) (Sauve qui peut) и «Страсть» (1982), сыграла Энн Бронте в фильме Андре Тешине «Сёстры Бронте» (1979) и главную роль в фильме Мориса Пиала «Лулу» (1980).

В 1994 году Изабель Юппер снялась в фильме Игоря Минаева «Наводнение» (1993), снятом по рассказу Евгения Замятина. Актриса выступила в роли женщины, которая убивает более молодую и удачливую соперницу, чтобы спасти свою любовь.

В 2001 году она снялась в фильме Михаэля Ханеке «Пианистка» (2001), снятом по одноимённому роману Эльфриды Елинек. За исполнение этой роли Изабель Юппер получила Приз за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля и номинацию на премию «Сезар» за «Лучшую женскую роль», а её партнёр Бенуа Мажимель — приз за лучшую мужскую роль.

В 2002 году актриса снялась в комедийном фильме Франсуа Озона, «8 женщин» (2002), снятом по пьесе Робера Тома (1961). В основе сюжета — история восьми женщин, расследующих убийство хозяина дома, в котором они собрались. За эту роль Изабель Юппер была в 12-й раз номинирована на премию «Сезар» за «Лучшую женскую роль», также она получила награды: «Золотой овен», «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля и «Премию Европейской киноакадемии».

Изабель Юппер — одна из четырёх актрис, награждённых призом за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля дважды (другие актрисы — Ванесса Редгрейв, Хелен Миррен и Барбара Херши).

Изабель Юппер была членом жюри Каннского кинофестиваля в 1984 году и председателем жюри 62-го Каннского кинофестиваля (с 13 по 24 мая 2009 года). На этом посту она присудила «Золотую пальмовую ветвь» австрийскому режиссёру Михаэлю Ханеке за «Лучшую режиссуру» фильма «Белая лента». На счету актрисы самое большое количество фильмов, представленных в его официальной программе — 16 кинокартин.

Другие наиболее известные и значимые фильмы с участием Изабель Юппер: «Спасибо за шоколад» (2000), «Время волков» (2003), «Моя мать» (2004), «» (2005), «Скрытая любовь» (2007), «Моя маленькая принцесса» (2011), «Любовь» (2012), «Монахиня» (2013), «Исчезновение Элеанор Ригби» (2014) и «Громче, чем бомбы» (2015).

Одна из самых её значимых работ в кино — роль Мишель Леблан в триллере Пола Верховена «Она» (2016). За её исполнение актриса была удостоена премии «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом фильме и премии «Сезар», за «Лучшую женскую роль», а также была номинирована на премию «Оскар» за «Лучшую женскую роль». Также в 2016 году Юппер снялась в фильмах: «Будущее», «», «» и «Ложные признания».

В 2017 году вышли четыре фильма с участием Изабель Юппер: «Две матери, две дочери», «Хэппи-энд», «Камера Клэр» и «Миссис Хайд».

В 2018 году Изабель Юппер сыграла главные роли в двух кинокартинах. В триллере Бенуа Жако "Ева" она сыграла загадочную и роковую куртизанку, а её партнёром по фильму стал Гаспар Ульель. Далее в прокат вышел американский триллер лауреата премии «Оскар» Нила Джордана, под названием «В объятиях лжи». В нём Юппер сыграла одинокую, психически неуравновешенную женщину — Грету Хидег. В фильме также снялись Хлоя Морец и Майка Монро.

Отзывы критиков 

 Дэвид Томсон высказал мнение об актёрской работе актрисы в фильме «Мадам Бовари» (1991): «Изабель Юппер нужно оценить как самую совершенную актрису наших дней, даже если на первый взгляд ей не хватает страсти или агонии её современницы Изабель Аджани».
 Стюарт Джеффрис наблюдал за работой актрисы в фильме «Пианистка» (2001): «Это, безусловно, одна из величайших работ Юппер, уже прославленной актрисы, хотя это очень тяжело смотреть».
 Михаэль Ханеке о работе Изабель в фильме «Любовь» (2012): «Юппер обладает таким профессионализмом, как она может представлять страдания. На одном конце крайнее страдание, а на другом её ледяной интеллектуальный взгляд. Никакая другая актриса не может сочетать два этих чувства в своей игре».
 Роджер Эберт высказал мнение об актёрской игре Юппер:

Изабель Юппер своей игрой создаёт один хороший фильм за другим…. она бесстрашная. Режиссёры часто удивляются тому как она умеет преподнести в фильм депрессию, навязчивость, эгоизм и отчаяние. Она может быть весёлой и прелестной, как и многие другие актрисы. Что касается пустоты её лица. Она в полной мере командует своим физическим образом в фильме, что создаёт такой притягательный, задумчивый, отрешённый и опустошённый взгляд.

 В 2010 году журнал Van Airsdale описал Изабель Юппер как самую величайшую в мире экрана актрису.
 После работы в фильме "Она " (2016) Юппер возглавила список рейтинга 25 лучших выступлений 2016 года.
 Критики высказались о работе актрисы в этом фильме:

Юппер управляет эмоциональной гаммой во всех своих ролях. Она может быть плотской, дикой, разбитой, вялой, неуязвимой, но женщиной на грани краха, которая отказывается поддаваться своей неустойчивости. Её карьера охватывает четыре десятилетия и у неё имеется множество наград и премий, но с этим фильмом, она вполне могла бы быть лучшей актрисой года.

 В 2020 году The New York Times высоко оценила актёрскую работу Юппер и поставила актрису на 2-е место в списке 25 лучших актёров XXI века ().

Личная жизнь 
С 1982 года Изабель Юппер замужем за режиссёром , евреем ливанского происхождения. Дети: Лолита (род. 1983), Лоренцо (род. 1988) и Анджело (род. 1997). Со своей дочерью , Юппер снялась в фильмах «Женское дело»(1988), «» (2010) и «Две матери, две дочери» (2017). Изабель Юппер живёт столь же замкнуто и сдержанно, как большинство её героинь. Она не любит давать интервью, умалчивает о личной жизни и не рассказывает о планах на будущее. Актриса является владельцем кинотеатра «».

Фильмография

Роли в театре

Дискография

Альбомы 
 2001: «Madame Deshouli‘eres» (совместно с ).

Песни 
 1976: «La Commune Est En Lutte» (саундтрек к фильму Судья и убийца);
 1976: «Promenade» (саундтрек к фильму Судья и убийца);
 1981: «Dans La Chambre Vide (Romance)» (саундтрек к фильму Безупречная репутация);
 1985: «Signé Charlotte! (Souvenir Chiffonné)» (саундтрек к фильму );
 2002: «Message Personnel» (саундтрек к фильму 8 женщин);
 2004: «Rue De Jollières» (саундтрек к фильму );
 2016: «Joli Garçon» (саундтрек к фильму );
 2016: «Souvenir» (саундтрек к фильму Сувенир).

Аудиокниги 
 1988: «Le Roseau révolté» (Нина Берберова);
 1994: «The Flood» (L’Inondation) (Евгений Замятин);
 1994: «Music and Poetry» (Musique et Poésie) (Ингеборг Бахман) (Voix de femmes pour la démocratie);
 2009: «Tropisms» (Tropismes) ().

Награды и номинации 

Французская актриса Изабель Юппер получила более девяти десятков наград и номинаций за свою актёрскую карьеру. К ним относятся две премии «Сезар», премия BAFTA, премия «Золотой глобус», премия «Независимый дух», номинация на премию «Оскар» и др. Более подробный список наград и номинаций находится на сайте IMDb.com.

Оскар

BAFTA

Сезар

Давид ди Донателло

Премия Европейской киноакадемии

Золотой глобус

Готэм

Независимый дух

Люмьер

Мольер

Спутник

AACTA Awards

Кинофестивали

Ассоциации и общества критиков

Другие награды

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 

 Изабель Юппер на сайте filmsdefrance.com

Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Обладатели приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля
Лауреаты Московского кинофестиваля (Серебряный Георгий)
Лауреаты European Film Awards
Лауреаты премии «Спутник»
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства
Киноактрисы Франции